Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1958 го́да () — 14-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

* Команда «Красная звезда» отказалась от дальнейшего участия в турнире после первого круга.

Ссылки 
 RSSSF

1958
1958 год в Латвии
Футбол в СССР в 1958 году